Pfraundorf ist der Name folgender Orte:

 Pfraundorf (Kinding), Ortsteil des Marktes Kinding, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Pfraundorf (Raubling), Ortsteil der Gemeinde Raubling, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Oberpfraundorf und Unterpfraundorf, Ortsteile des Marktes Beratzhausen, Landkreis Regensburg, Bayern

Siehe auch:
 Fraundorf
 Frauendorf